L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Stefan Koubek remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Jan-Michael Gambill.

 En double, Martin Damm et Cyril Suk décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2003)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2003
Doha
Sport au Qatar en 2003
Tennis en janvier 2003